Ungmennafélagið Víkingur − klub z siedzibą w mieście Ólafsvík. Został założony w 1928 roku. Obecnie występuje w 2. deild islandzkiej.

Bilans ligowy od sezonu 2003

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna

Islandzkie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1928